Ilm und Ilmbach sind Fließgewässernamen:
 Ilm (Abens), linker Zufluss der Abens bei Bad Gögging, Stadt Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern
 Ilm (Lahn), linker Zufluss der Lahn bei Welschengeheu (Volkholz), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Ilm (Saale), linker Zufluss der Saale bei Großheringen, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Kleine Ilm, anderer Name des Gerolsbachs, linker Zufluss der Ilm (zur Abens) in Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern 
 Pipinsrieder Ilm, rechter Oberlauf der Ilm (zur Abens) bis nahe Thalhof, Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Landkreis Dachau, Bayern
 Tanderer Ilm, linker Oberlauf der Ilm (zur Abens) bis nahe Thalhof, Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Landkreis Dachau, Bayern

Ilm ist Namensbestandteil eines Landkreises und von Ortschaften:
 Dorfilm, Ortsteil von Leutenberg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Kloster Ilm, ehemaliges Kloster in Stadtilm in Thüringen
 Ilm-Kreis, Landkreis in Thüringen
 Ilmenau, Stadt im Ilm-Kreis, Thüringen
 Ilmendorf, Ortsteil der Stadt Geisenfeld in der Hallertau, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Ilmmünster, Gemeinde im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Ilmnitz, Ortsteil der kreisfreien Stadt Jena in Thüringen
 Ilmried, Ortsteil von Ilmmünster, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Ilmsdorf, Ortsteil von Bürgel, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Oberilm, Ortsteil von Stadtilm, Ilm-Kreis, Thüringen
 Stadtilm, Stadt im Ilm-Kreis, Thüringen

Ilm steht auch für:
 Ilm, fiktives Dorf, Schauplatz der Fernsehserie Vier Frauen und ein Todesfall
 Ilm (Islam), intellektuelles Wissen

ilm steht für:
 Malaysia-Iranun (ISO-639-3-Code), Varietät von Iranun, eine der philippinischen Sprachen in Sabah

ILM ist eine Abkürzung für:
 I Luv Money Records, Berliner Hiphop-Label
 Identity Lifecycle Manager, Management- und Sicherheitsprodukt von Microsoft
 Immobilien-Lebenszyklus-Management, Immobilienwirtschaft
 Impulslängenmodulation, Physik
 Industrial Light & Magic, US-amerikanische Firma für optische Spezialeffekte insbesondere für Film und Fernsehen
 Informationslebenszyklusmanagement bzw. Information Lifecycle Management, Datenspeicherverwaltung
 Innenläufermotor
 Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Meßtechnik an der Universität Ulm
 Institut für Logistik und Materialflusstechnik an der Universität Magdeburg
 International Legal Materials, juristische Quellensammlung der American Society of International Law
 Internationale Liga für Menschenrechte
 Wilmington International Airport im US-Bundesstaat North Carolina als IATA-Code
 Ilmebahn GmbH
 Incident Lifecycle Management, Prozess in ITIL

IL-M steht für:
 , ISO-3166-2-Code des israelischen Bezirks

Siehe auch:
 Ilmbach

ILM